Geografia:
 Dodge (Dakota del Nord), localitat estatunidenca de Dakota del Nord
 Dodge (Nebraska), localitat estatunidenca de Nebraska
 Dodge (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Dodge City (Alabama), localitat estatunidenca d'Alabama
 Dodge City (Kansas), localitat estatunidenca de Kansas
 Comtat de Dodge (Geòrgia), comtat estatunidenc de Geòrgia
 Comtat de Dodge (Minnesota), comtat estatunidenc de Minnesota
 Comtat de Dodge (Nebraska), comtat estatunidenc de Nebraska
 Comtat de Dodge (Wisconsin), comtat estatunidenc de Wisconsin

 Altres:
 Dodge (automòbil), marca d'automòbils estatunidenca, i els seus models
 Dodge City (pel·lícula), pel·lícula estatunidenca de 1939 dirigida per Michael Curtiz